Beridna högvakten kan avse:
 Beriden högvakt – en högvaktsvaktstyrka till häst inom svenska försvarsmakten, se Beriden vaktparad
 Föreningen för den beridna högvakten – en förening bildad 1985 med syftet att bevara ovanstående institution